Іван Аполлонов
 Аполлонов Іван Іванович (1868–1915) — український композитор, диригент, церковний композитор.
 Аполлонов Іван Григорович (1933) — український художник декоративно-ужиткового мистецтва.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок